Васи́лий Ива́нович Плато́нов:
 Платонов, Василий Иванович (1903—1996) — советский флотоводец, адмирал.
 Платонов, Василий Иванович (род. 1958) — российский менеджер, директор и председатель Челябинской государственной телевизионной и радиовещательной компании.